A Marinha dos Estados Unidos teve dois navios chamados USS Georgia:

 : um couraçado pré-dreadnought da Classe Virginia que serviu de 1906 a 1920.
 : um submarino de mísseis de cruzeiro da Classe Ohio em serviço desde 1984.